1. Fußball-Bundesliga 2009-10 var den 47. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den forløb i tiden 7. august 2009 – 8. maj 2010. VfL Wolfsburg var forsvarende mester efter førstepladsen i foregående sæson.

FC Bayern München blev for 21. gang tyske mestre med et forspring på fem point til Schalke 04 og yderligere fire point til Werder Bremen. Topscorer blev Edin Džeko fra Wolfsburg med 22 mål.

Stillingen 

(*) Werder Bremen kvalificerede sig til Europa Leagues playoff-runde ved at blive pokalmestre.

(M) = Mester, (N) = Nedrykker.

Playoff om plads i næste sæsons Bundesliga 
Som tredjesidst i sæsonens Bundesliga skal 1. FC Nürnberg spille to playoff-kampe mod nummer tre fra 2. Bundesliga, som var FC Augsburg. 

De to øverstplacerede i 2. Bundesliga, FC Kaiserslautern og FC St. Pauli, er sikret oprykning til 1. Bundesliga i 2010-11-sæsonen, mens Bochum og Hertha Berlin må rykke ud.

Statistik
Pr. 8. maj, 2010

Målscorer
Kilde: kicker.de  

22 mål
  Edin Džeko (VfL Wolfsburg)

21 mål
  Stefan Kießling (Bayer Leverkusen)

19 mål
  Lucas Barrios (Borussia Dortmund)

18 mål
  Kevin Kurányi (Schalke 04)

16 mål
  Claudio Pizarro (Werder Bremen)
  Arjen Robben (Bayern München)

13 mål
  Cacau (VfB Stuttgart)
  Thomas Müller (Bayern München)

12 mål
  Vedad Ibišević (1899 Hoffenheim)
  Albert Bunjaku (1. FC Nuremberg)
  Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen)

Assister
Kilde: kicker.de  
17 assister
  Mesut Özil (Werder Bremen)

15 assister
  Zvjezdan Misimović (VfL Wolfsburg)

14 assister
  Marko Marin (Werder Bremen)

12 assister
  Toni Kroos (Bayer Leverkusen)

11 assister
  Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen)
  Thomas Müller (Bayern München)

10 assister
  Edin Džeko (VfL Wolfsburg)
  Jefferson Farfán (Schalke 04)

9 assister
  Carlos Eduardo (1899 Hoffenheim)

Eksterne henvisninger 
 Bundesliga.de  
 dfb.de  

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2009-10